Северник:

 Северник (приток Восточника) — река в Кировской области. 
 Северник (приток Чёрной) — река в Кировской области.